Полоса́тики () — один из двух родов семейства полосатиковых китов. Возможно, парафилетический.

Внешние признаки 
Для полосатиков характерны от 50 до 90 полосок или складок, тянущихся по нижней части тела от пасти до пупка и позволяющие ротовой полости увеличиваться при принятии пищи. Кроме того, в отличие от гладких китов у них имеется спинной плавник и более короткий и широкий китовый ус. В отличие от горбатого кита, состоящего в отдельном роде семейства полосатиковых, у полосатиков более короткие грудные плавники. Включая голубого кита и финвала, род полосатиков содержит наиболее крупных животных планеты.
Пищей служат в основном рачки и мелкая рыба.

Систематика

Филогения

Ссылки 

 
 Fossilworks: Balaenoptera

Примечания

Литература 
 
 
Полосатиковые
Роды млекопитающих